Live in London:

 Live in London — концертный альбом группы The Beach Boys (1970 год).
 Live in London — концертный альбом группы Deep Purple (1982 год).
 Live in London — концертный альбом группы Great White (1990 год).
 Live in London — концертный альбом группы Judas Priest (2003 год).
 Live in London — концертный альбом группы Testament (2005 год).
 Live in London — альбом группы Goldfrapp (2006 год).
 Live in London — концертный альбом Леонарда Коэна (2009 год).
 Live In London — концертный видеоальбом Джорджа Майкла (2009 год).
 Live In London — концертный альбом Babymetal (2015 год).